Osoby o tym nazwisku:
 Livia Turco – włoska polityk
 Marty Turco – kanadyjski hokeista
 Maurizio Turco – włoski polityk
 Paige Turco – amerykańska aktorka